Раян Теддер, Раян Бенджамін Теддер — американський композитор і співак .
 Артур Теддер, Артур Вільям Теддер (англ. Arthur William Tedder, 1st Baron Tedder; нар. 11 липня 1890, Гленгуїн, Шотландія — пом. 3 червня 1967, Суррей, Англія) — британський  воєначальник, барон, маршал Королівських повітряних сил.